Nordin Amrabat (1987), Marokkaans-Nederlands voetballer
 Sofyan Amrabat (1996), Marokkaans-Nederlands voetballer